Jiffy (motor), een motorstandaard
Jiffy (tijd), een tijdseenheid